XIII Commissione permanente della Camera dei Deputati (1958-1987) – denominazione della Commissione Lavoro - assistenza e previdenza sociale - cooperazione della Camera dei deputati nelle legislature da III a IX della Repubblica Italiana
 XIII Commissione permanente della Camera dei Deputati (1987-in corso) – denominazione della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati a partire dalla X legislatura della Repubblica Italiana